Станислав Леопольд Яниковский (; 17 февраля 1891 — 23 сентября 1965) ― польский дипломат и этрусколог.

Биография 
Станислав Леопольд Яниковский родился в городе Пётркув-Трыбунальский, который находится на юге Польши. Он был сыном этнографа и путешественника Леопольда Яниковского (:en:Leopold Janikowski) и Софьи Яниковской (урожденной Крайцевич). Станислав Яниковский провел основную часть своей жизни в Италии, в Риме, и вернулся в Польшу только в 1965 году. 23 сентября 1965 года он умер в возрасте 77 лет в доме своих родителей в Зелёнке, городе, расположенном недалеко от Варшавы. Был похоронен в самой столице.

Ранняя жизнь 
Начиная с школьных лет, Станислав Яниковский участвовал в борьбе за независимость Польши. При участии в подпольных операциях носил кодовое имя Wampir (Вампир). После начала Революции 1905—1907 годов принимал участие в студенческой стачке, направленной против политики русификации. Был членом организации «Polskie Drużyny Strzeleckie» («Польские стрелецкие дружины», полувоенная организация, выступавшая за независимость и имевшая штаб в Кракове; находилась под покровительством австрийского правительства) и  организации «Сокол». Из-за слабого здоровья и начала Первой мировой войны Яниковский не смог завершить учебу в Ягеллонском университете. Поскольку он также не мог быть принят в регулярную армию, во время войны Яниковский принимал активное участие в тайном обществе под названием Wolnej Szkole Wojskowej (Свободная кадетская школа) в Варшаве. С 1914 года он также был членом секретного Центрального Комитета «ZET» Ассоциации польской молодежи (польский: Związek Młodzieży Polskiej), а с 1915 года ― в Польской военной организации (POW, Polska Organizacja Wojskowa). В 1918 году, совместно с бывшими членами ZET, которые уже не могли считаться «молодежью», он стал членом комитета Związku Patriotycznym (Патриотическая лига), затем ― Związek Naprawy Rzeczpospolitej (Союз по благоустройству республики).

Дипломатическая карьера 
Станислав Яниковский поступил на службу в Министерство иностранных дел Польши 15 ноября 1918 года. В 1920 году он принимал участие в переговорах с советской стороной в Минске. В следующем году он также был одним из членов польской делегации на переговорах о заключении Рижского мирного договора. После этого он провёл некоторое время в Литве, ведя переговоры о формировании большинства в сейме Вильнюса, которое бы поддержало политику Юзефа Пилсудского.

После возвращения в Варшаву Яниковский непродолжительное время работал в Восточном департаменте Министерства иностранных дел Польши. В 1927 году он занял пост советника при посольстве Польской республики у Святого Престола.

После смерти посла Владислава Скржинского в 1937 году Яниковский исполнял обязанности своего бывшего начальника, будучи поверенным в делах, пока в Ватикан не прибыл новый посол Казимеж Папье.

Вторая мировая война 
После начала Второй мировой войны, когда основная часть польских властей была интернирована немцами, Яниковский продвигается дальше по службе с подачи президента польской Республики, генерала Болеслава Венява-Длугошовского.

С 1944 года до 7 июля 1945 года он занимал должность управляющего посольством Польской республики в Квиринале, имея звание посланника. Он продолжал сотрудничать с Казимежом Папье, хотя имя Яниковского не было официально упомянуто в статистическом ежегоднике Annuario Pontificio.

Послевоенные годы 
С января по май 1954 года он оставался в Лондоне, где занимал пост Министра иностранных дел Польского правительства в изгнании при премьер-министре Ежи Хриневском. После возвращении в Рим Яниковский занимался радиовещанием. В 1965 году он вернулся в Польшу с женой и поселился в Зелёнке, (на шоссе, названном в честь его отца, исследователя и путешественника Леопольда Яниковского), близ Варшавы, где умер несколько месяцев спустя, 23 сентября. Он был похоронен 27 сентября 1965 года в семейной могиле на кладбище Старые Повонзки в Варшаве. Мельхиор Ванкович, известный в Польше писатель, произнёс похоронную речь на погребении.

Семья 
Станислав Яниковский был единственным ребенком Леопольда (1855 — 8 декабря 1942) и Софьи Крайцевич (21 ноября 1867 — 26 апреля 1963). Леопольд Яниковский был метеорологом по образованию, а затем также стал и этнографом. Совершил две экспедиции в Камерун и Западную Африку в 1880-х годах.

Станислав встретил свою будущую жену Галину Превыш-Квинто во время своего пребывания в Вильно. Они поженились в 1925 году. Галина родилась 23 сентября 1898 года в городе Липнишки в Литве. У них было трое детей. Их дочь Анна Мария, родилась 21 июля 1926 года в Варшаве; 29 июня 1946 года она вышла замуж за Эдварда Шчепаника, который впоследствии стал последним премьер-министром Польского правительства в изгнании. У неё было 4 детей и она попеременно жила в Лондоне, Гонконге, Риме а в конце жизни ― в Льюисе, Восточный Суссекс, Англия. Она умерла 23 декабря 1995.

Первый сын Станислав Мария родился в Риме 28 ноября 1927 года. После войны он поселился в Англии, где он до сих пор живет в городе Филикстоу в браке с ирландкой Бриджет Харкин. У них есть дочь.

Второй сын, Войцех Игнатий Мария, родился 31 июля 1935 года в Вильнюсе. Всю свою жизнь он провёл в Риме, с двумя своими сыновьями.

Галина умерла в городе Зелёнка 18 декабря 1981 года, через 16 лет после кончины своего мужа.

Публикации 
 Miscellanea Copernicana. Przyczynki do biografii, red. Mirosław J. Kucharski, Toruń: Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji — Oficyna Wydawnicza Kucharski 2011.

Примечания

Литература 
 Czy wiesz kto to jest? (Warszawa, 1938)
 Associazione dei Polacchi in Italia/Związek Polaków we Włoszech of a collection of articles covering «Political, public and cultural activity of Poles in Rome in the 20th century»
 Pro publico bono : Polityczna, społeczna i kulturalna działalność Polaków w Rzymie w XX wieku red. Ewa Prządka. — Rzym : Fundacja Rzymska im. J. S. Umiastowskiej, 2006. — 478 s., 77 fot. (Polonica włoskie ; 5. Świadectwa 4)
 Janikowski Stanisław w: Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej (redakcja naukowa Jacek M.Majchrowski przy współpracy Grzegorza Mazura i Kamila Stepana), Warszawa 1994, wyd. BGW, ISBN 8370665691, s. 97-98.
 Ludwik Haas Związek patriotyczny 1918—1926. Z dziejów infrastruktury życia politycznego II Rzeczypospolitej, w: Kwartalnik historyczny nr 4 z 1978
 Janusz Rakowski Zetowcy i piłsudczycy (I), w: Zeszyty Historyczne, nr 54, wyd. Instytut Literacki, Paryż 1980
 Janusz Rakowski Zetowcy i piłsudczycy (II), w: Zeszyty Historyczne, nr 55, wyd. Instytut Literacki, Paryż 1981
 Przemysław M. Żukowski Pracownicy i absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w polskiej służbie zagranicznej 1918—1945, w: Zeszyty Historyczne, nr 165, wyd. Instytut Literacki, Paryż 2008
 Krzysztof Tarka Emigracyjna dyplomacja. Polityka zagraniczna Rządu RP na uchodźstwie 1945—1990, wyd. Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2003

Ссылки 
 Pro publico bono
 Związek Polaków we Włoszech
 Associazione dei Polacchi in Italia

Общественные деятели Польши
Похороненные на кладбище Старые Повонзки
Выпускники Ягеллонского университета